

Livros: 2008-2011 

{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
! # !!  width=500|Título !! Data da Estréia !! Código de Produção

  

 VIAGEM À LUA
  * Zac encara uma viagem para o espaço sideral! Todas as pistas indicam que seu avô desaparecido está na Lua! 

Muitas surpresas aguardam Zac neste resgate. Acompanhe o agente secreto mais esperto da Terra em sua perigosa missão fora dela!

Livros de 2008
Livros de 2009
Livros de 2010
Livros de 2011